WFC peut faire référence à :

Informatique
 Nintendo Wi-Fi Connection
 Windows Foundation Classes, en programmation Microsoft Visual J++

Économie, Finance
 Wall Financial Corporation, une compagnie immobilière de Vancouver cotée au Toronto Stock Exchange (code WFC)
 Wells Fargo, une banque cotée au NYSE (code WFC)
 World Financial Center
 World Finance Corporation

Sport 
 World Floorball Championships
 World Fighting Championship
 World Football Challenge
 Clubs de Football
 Vancouver Whitecaps FC (MLS)
 Walsall F.C.
 Watford F.C.
 Weymouth F.C.
 Wimbledon F.C.
 Wishaw F.C.
 Women's association football, ou Women's Football Club
 Wrexham F.C.

Autres organisations et institutions
 World Federation of Chiropractic
 WorldFish Center / ICLARM, Penang, Malaisie), organisation non gouvernementale internationale; WorldFish est un programme de recherche supporté par le CGIAR, un partenariat global.
 World Food Council
 World Forestry Congress
 World Future Council

Autres
 Wide Field Camera (disambiguation)
 Woodfree coated paper
 The World Fireworks Championship
 World Fantasy Convention
 Transformers : La Guerre pour Cybertron